Илинден може да се отнася за:

 Илинден, празник на свети пророк Илия;
 Илинден, село в Област Благоевград, България;
 Илинден, един от 24-те района на София;
 Илинден, жилищен квартал в София;
 Белимбегово, село в Северна Македония, от 1951 година Илинден;
 Белимбегово, община в Северна Македония, на македонски литературен език Илинден;
 Илинден връх на остров Гринуич, Антарктида;
 Илинден, вторият по височина връх в Баба планина, Северна Македония;
 „Илинден“, роман от Димитър Талев;
 „Илинден“, вестник, излизал през 1907 - 1908 година, под редакцията на Васил Пасков;
 „Илинден“, вестник, излизал през 1921 - 1926 година, под редакцията на Арсени Йовков;
 „Илинден“, списание, излизало през 1950-те година в Букурещ, политически орган на „Илинден“, списван на лерински-костурски диалект.

Вижте също:
 Илинденска организация, сдружение на македонската емиграция в България;
 „Илюстрация Илинден“, списание на македонската емиграция в България;
 Илинденско-Преображенско въстание;
 Илинденци, село в Област Благоевград, България.
 „Илинден“, македонистка егейска емигрантска културно-просветна организация в страните от Източния блок;